Krisenkommunikation steht für 
 Öffentlichkeitsarbeit in Krisensituationen, siehe Krisenkommunikation (Öffentlichkeitsarbeit)
 Kommunikation mit Personen in Krisen, siehe Krisenkommunikation (Sozialpsychologie)